Pustocha – rzeka na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, lewy dopływ Hujwy
 Pustocha – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, rejonie koziatyńskim
 Pustocha – dawna nazwa wsi Prybereżne, w obwodzie żytomierskim, w rejonie różyńskim